William Franklin (c. 1730-1813), politico dell'America britannica, figlio di Benjamin Franklin
William Thomas Franklin (n. 1949), ex cestista statunitense della American Basketball Association
William Franklin (n. 1985), giocatore di football americano statunitense